Konstantin 2. kan henvise til flere regenter med dette navn:

 Konstantin 2. (317–340), romersk kejser 337–340
 Konstantin 3. (død 411), romersk general, der blev udråbt til vestromersk kejser i Britannien, også kendt som Konstantin 2. af Britannien
 Konstans 2. (630–668), Østromersk kejser, der regerede under navnet Konstantin 641–668
 Antipave Konstantin 2. (død 768), antipave 767–768
 Konstantin 2. (ca. 878–952), konge af Skotland 900–942 eller 943
 Konstantin 2. (død 1129), fyrste af Armenien 1129/1130
 Konstantin 2. (1370'erne–1422), tsar af Bulgarien 1396–1422.
 Eskender (1471–1494), kejser af Ethiopien under navnet Konstantin 2. 1478–1494
 Konstantin 2. (ca. 1447–1505), konge af Georgien 1478–1505
 Konstantin 2. (1940–2023), tidligere konge af Grækenland 1964–1974

Se også 
 Constantius 2. (317–361), romersk kejser 337–361